indikátor: a mézkalauzfélék (Indicatoridae) családjának egy neme;
 sav-bázis indikátor: olyan anyagok, amelyek színváltozással jelzik egy oldat kémhatását;
 indikátorfüggvény (matematika): a karakterisztikus függvény egy másik elnevezése;
 indikátor: a tőzsdén az értékpapírok technikai elemzésésének eszköze;
 indikátor: műszer a dugattyús gépek (gőzgép, belsőégésű motorok, dugattyús kompresszorok) hengerében uralkodó nyomás mérésére a löket függvényében.
redoxiindikátor